Kronlachner ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Kronlachner (1923–2015), österreichischer Schauspieler und Hörspielsprecher
 Veronika Kronlachner (* 1967), österreichische römisch-katholische Benediktinerin und Äbtissin der Abtei Nonnberg